Pathfinder steht für:

 Pathfinder (Album), Studioalbum der schottischen Progressive-Rock-Band Beggars Opera
 Pathfinder (Band), polnische Power-Metal-Band
 Pathfinder Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Pathfinder – Fährte des Kriegers, US-amerikanischer Abenteuerfilm von 2007
 Pathfinder (Film), samisch-norwegischer Abenteuerfilm (Ofelaš, 1987)
 Pathfinder Force, eine Spezialformation der britischen Royal Air Force im Zweiten Weltkrieg 
 Pathfinder (Rollenspiel), ein Pen-&-Paper-Rollenspiel
 Pathfinder: Kingmaker, ein isometrisches Computer-Rollenspiel
 Kernkraftwerk Pathfinder, ehemaliges Kernkraftwerk in den Vereinigten Staaten

Fahrzeuge:
 Pathfinder (Raumfähre-Modell), Modell für die amerikanischen Space Shuttles
 LISA Pathfinder, ESA-Forschungssatellit
 Mars Pathfinder, eine Marssonde der NASA
 Pathfinder bzw. Pathfinder plus, siehe Solarflugzeug #Pathfinder
 Nissan Pathfinder, japanischer Geländewagen (seit 1994)
 Riley Pathfinder, britisches Pkw-Modell
 Pathfinder 1, Erdbeobachtungssatellit der amerikanischen Firma BlackSky Global

Schiffe:
 HMS Pathfinder, Name zweier britischer Kriegsschiffe
 USS Pathfinder, Name zweier Schiffe und einer Schiffsklasse der US-Marine

The Pathfinder steht für:
 Originaltitel des Romans Der Pfadfinder (1840) von James Fenimore Cooper
 Rufname von John C. Frémont (1813–1890), US-amerikanischer Entdecker

Siehe auch:
 Pathfinders